Franciszek Nowak (1810–1894) – rzeźbiarz ludowy tworzący w okolicach Gostynia, Krotoszyna i Rawicza
 Franciszek Edmund Nowak (1857–1935) – farmaceuta, właściciel apteki w Częstochowie, działacz społeczny
 Franciszek Antoni Nowak (1897–1915) – żołnierz Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości
 Franciszek Józef Nowak (1897–1937) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich i POW, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), oficer 53 pp
 Franciszek Nowak (1915–2003) – działacz związkowy i partyjny, poseł na Sejm PRL VI, VII i VIII kadencji

Przypisy